Hradištko est un toponyme qui peut désigner :

Hradištko, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hradištko, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie